Geografia:
 Jezioro Bodeńskie (niem. Bodensee) – jezioro u podnóża Alp, na pograniczu Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 Jezioro Bodeńskie (niem. Bodenseekreis) – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Inne:
 Jezioro Bodeńskie – film Janusza Zaorskiego 
 Jezioro Bodeńskie – powieść Stanisława Dygata